Csehország
 Valy, település a Chebi járásban
 Valy, település a Pardubicei járásban
 Valy, Krompach településrésze a Česká Lípa- járásban
 Valy, Plazy településrésze a Mladá Boleslav-i járásban